Luttelnau steht für:
 Burg Luttelnau, ein Rittersitz bei Essen
 Luttelnau (Adelsgeschlecht), ein ritterbürtiges Geschlecht